

Toponyme 
 Vauzé, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Bassillon-Vauzé ;
 Bassillon-Vauzé, commune française des Pyrénées-Atlantiques.